José Mena ist der Name folgender Personen:

* José Mena (Fußballspieler) (José Antonio Mena Alfaro; * 1989), costa-ricanischer Fußballspieler 
 José Mena Abrantes (* 1945), angolanischer Schriftsteller und Dramaturg
 José Mena Rodríguez (* 1998), spanischer Fußballspieler 
 José de la Cruz Mena (1874–1907), nicaraguanischer Komponist und Musiker